«Па́вловская респу́блика» (Павловская Речь Посполитая, ) — имение Павлово в Виленском повете Речи Посполитой, в котором во второй половине XVIII века были проведены кардинальные социально-экономические реформы, в результате чего в нём было сформировано местное самоуправление.

Уклад 

В 1767 году Павел Ксаверий Бжостовский приобрёл имение Мереч (ныне Меркине в Шальчининкском районе Литвы), которое в честь себя назвал Павлово. Новый владелец, бывший сторонником идей Просвещения, провёл широкие реформы, направленные на улучшение жизни крестьян. В 1769 году с их согласия Бжостовский издал Статут, согласно которому крестьянам предоставлялась личная свобода и право покинуть имение при условии выплаты долгов и нахождения себе замены. Крестьяне были разделены на четыре категории: пеняжники, бояре, тяглые и ектники. Первые три получили крупные хозяйства, за которые несли соответственно денежную, денежно-отработочную и отработочную повинности. В 1786 году практически вся фольварочная (панская) земля была разделена между крестьянами, при этом отработочная повинность была заменена денежной (чиншем). В результате передела земли была ликвидирована чересполосица. Крестьяне получили право безвозмездно пользоваться Меречской пущей, распоряжаться собственным имуществом (в том числе частично землёй), а также заниматься ремеслом и торговлей.

В имении был создан институт местного самоуправления по примеру двухпалатного парламента. Верхняя палата состояла из назначенных Бжостовским губернатора, наместника (писаря), тиуна и арендаторов, а также выборных представителей от крестьян: цензора, бурмистра, двух лавников, двух лесничих, двух мостовничих и десятников. После ликвидации фольварка назначенные владельцем лица потеряли значения и были выведены из состава палаты, в которой по состоянию на 1791 год заседали цензор, подцензор, четыре стражника, бурмистр, четыре десятника (войта), поддесятники, два мостовника (строителя) и четыре лесничих. Для заседаний верхней палаты был специально построен дом.
Павловской республикой была разработана своя денежная система, планировался выпуск собственной монеты.

Нижняя палата, заседания которой проходили под председательством губернатора и отдельно от верхней, состояла из всех самостоятельных хозяев наделов имения. В 1791 году Бжостовский заменил «парламент» на комиссию из 12 чиновников и 8 назначаемых им каждые 4 года «депутатов» от крестьян.

Статут 1769 года для рассмотрения тяжб между крестьянами вводил суд в составе губернатора, писаря, тиуна и двух избираемых крестьянами лавников. Также была учреждена касса, ссужавшая крестьян деньгами, зерном и рабочим скотом. В 1788 году было выделено 30 тысяч злотых на содержание постоянного фельдшера и аптеки. В 1791 году суд был преобразован в еженедельный, состоявший из избираемых лавников. Апелляции на его решения подавались во второй суд из трёх хозяев наделов. За свой счёт Бжостовский оплачивал работу двух учителей для детей и взрослых, а позже открыл школу, в которой преподавалось чтение, письмо, арифметика, религия, география края, основы сельского хозяйства. Учили также пению и давали некоторые практически уроки, в том числе домашнего ремесла. Обучение основам сельскохозяйственной науки со временем было расширено. В 1770 году Бжостовский издал учебник «О земледелии для выгоды хозяев, проживающих в Павлово», ставший первым учебником по сельскому хозяйству в Речи Посполитой, а также учебник для крестьян о болезнях и лекарствах.

Из крестьян мужского пола было организовано войско (милиция), которое подразумевалось использовать для обороны государства. Войско было обеспечено мундирами и оружием одного калибра, хранившихся в домах крестьян. Павловское войско приняло участие в восстании Костюшко, в июне 1794 года его инспектировал и высоко оценил Якуб Ясинский. 3 и 24 апреля Павлово штурмовали российские войска, в конце месяца захватившие имение. В конце 1794 года Бжостовский был вынужден эмигрировать и продать Павлово Ф. Мошинскому на условии сохранения его статуса. В дальнейшем имение перешло в руки других владельцев, существенно повысивших повинности и сокративших права крестьян, однако Павлово ещё долгое время придерживалось основных положений Статута.

Реформы содействовали развитию капиталистических отношений и росту качества жизни крестьян. Большинство помещиков Речи Посполитой встретили их враждебно, а прогрессивно настроенные круги приводили в пример. Отдельные положения Статута Павлово имели параллели и в имениях других помещиков (например, в имении Хрептовича Щорсы), однако в целом положение «Павловской республики» было уникальным.

Конец республики 
После третьего раздела Речи Посполитой (1795 год), понимая, что за поддержку восстания ему грозит наказание, Бжостовский продал имение Павлово, с условием сохранения новым хозяином уклада жизни сельчан. Сохранилась легенда, что за несколько дней до отъезда крестьяне подарили Бжостовскому золотой перстень с благодарственной надписью.

После отъезда Бжостовский в течение пяти лет жил в Дрездене и Риме. По возвращении на родину, пользуясь великодушием победителя — императора Павла, был настоятелем в селе Рукойни близ сегодняшнего Вильнюса.

Имение Павлово перешло в управление других землевладельцев. Они повысили там повинности и ограничили права крестьян, но долгое время придерживались основных положений статута Павлова.

Примечания

Источники 
 Brzostowski P. K. Pawłów od r. 1767 do r. 1795 od jednego domowego przyjaciela opisany. — Wiln-Warszawa, 1811.
 Ustawy stosujące się do dobrego porządku i powinności osiadłych ludzi w dobrach Pawłowie czyli Mereczu. — Wilno, 1771, 1791 (II wyd.).

Литература 
 Кітурка І. Ф. Асветніцтва і аграрныя рэформы ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XVIII ст. // Arche. — 2011. — № 6. — С.203—230.
 Bartyś J. Rzeczpospolita Pawłowska na tle reform włościańskich w Polsce w XVIII wieku. — Warszawa: Iskry, 1982. — ISBN 83-207-0412-X.
 Obst J. Rzeczpospolita Pawłowska // Litwa i Ruś. — 1913. — Z. III. — S. 129—145.
 Rostworowski E. Reforma pawłowska Pawła Ksawerego Brzostowskiego // Przegląd Historyczny. — No. 1—2. — 1953.

Ссылки 
 Hanna Widacka. Rzeczpospolita Pawłowska // Muzeum Pałac w Wilanowie. 
 Историко-публицистический фильм 
 Историко-публицистический фильм 
 

Бжостовские
Речь Посполитая